Девкалион () — персонаж древнегреческой мифологии, сын Прометея, царь Фтии в Фессалии. Он и его жена Пирра спаслись после потопа и создали новый народ, бросая за спину камни. Девкалион стал отцом эпонима эллинов. Он фигурирует в ряде литературных, музыкальных и живописных произведений, созданных в эпоху Нового времени.

В мифологии 
Античные авторы называют Девкалиона сыном Прометея и, по разным версиям, океаниды Климены, океаниды Гесионы или Пандоры, первой женщины, сотворённой Зевсом (впрочем, третья версия могла появиться из-за простой путаницы). Девкалион стал царём Фтии и женился на своей двоюродной сестре Пирре — дочери Эпиметея и Пандоры. Когда Зевс задумал уничтожить людей «медного века», для этой супружеской пары он сделал исключение из-за её праведной жизни. Бог заранее приказал Девкалиону построить ковчег и приготовить там припасы для долгого плавания. Всё человечество погибло из-за насланного Зевсом потопа. Девкалион и Пирра девять суток плавали по морю, а когда страшный ливень прекратился, пристали к берегу. Большинство источников утверждает, что это произошло на склоне Парнаса, но есть мнения в пользу одной из гор Фтиотиды и вулкана Этна на Сицилии.

Девкалион и Пирра не хотели оставаться единственными людьми на земле. Поэтому они попросили Зевса возродить человеческий род и получили совет: бросать через голову «кости праматери Земли». Девкалион догадался, что речь идёт о камнях. Он и Пирра начали бросать камни, и те сразу превращались в людей (брошенные Девкалионом в мужчин, брошенные Пиррой — в женщин). Так возник новый народ, которым Девкалион начал править. Оставшуюся жизнь супруги провели, по одним данным, в Опунте Локрийском, по другим — в приморском городе Кинос в Локриде. По альтернативной версии, они поселились в Эпире, среди молоссов, и основали святилище в Додоне. Согласно Гелланику, Девкалион первым воздвиг алтарь, посвящённый олимпийским богам. Лукиан называет его основателем храма Геры в Гелиополе.

Девкалион стал отцом множества детей. Это были, по данным разных источников, Эллин (эпоним эллинов, которого некоторые авторы считали сыном Зевса), Амфиктион, Орестей, Кандиб, Протогенея (она родила от Зевса героя Аэфлия), Фия, Пандора, Меланфо или Меланфея.

Память 
В исторические времена гробницу Девкалиона показывали путникам в Афинах. У побережья Фтиотиды, по словам Страбона, находились два островка под названиями Пирра и Девкалион. Согласно Гегесианакту, Девкалион стал созвездием Водолея.

Первым автором, написавшим о превращении камней в людей после потопа, стал логограф VI века до н. э. Акусилай. Предположительно он отталкивался от сходства греческих слов, означавших «камень» и «народ». Этот сюжет использовался в целом ряде комедий (в частности у Эпихарма), ни одна из которых не сохранилась, а также в «Метаморфозах» Овидия. Паросская хроника датирует Девкалионов потоп 1528 годом до н. э., раннехристианские историки в своих хронологических выкладках помещали его между Огиговым потопом и Дардановым и относили ко времени после Ноева потопа; при этом только последний считался всемирным.

Миф о Пирре и Девкалионе обрёл относительную популярность в эпоху Нового времени. Ему посвящены пьесы Генриха Леопольда Вагнера и Ханса Рейфиша (обе под названием «Девкалион»), оперы Луиджи Бернаскони, Пьера Монтана Бёртона, Джузеппе Сарти (все под названием «Девкалион и Пирра»), рельеф Антонио Филарете на вратах базилики Святого Петра в Риме, фреска Бальдассаре Перуцци и другие произведения искусства.

Исследователи отмечают, что миф о Девкалионе — локальная разновидность широко распространённой в древности легенды о всемирном потопе (альтернативный версии связаны с именами Ноя, Утнапишти и др.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Фессалии
Катастеризмы
Всемирный потоп